Lumpia est :

Le lumpia, forme indonésienne et philippine du pâté impérial ou du rouleau de printemps;
Lumpia, un personnage de la bande dessinée Gil Jourdan;
Lumpia, un film dans lequel joue la comédienne américaine Joy Bisco;

Homonymie